Сигенобу или Сигэнобу — японский топоним и имя:

 Сигенобу — река в Японии на острове Сикоку
 Сигенобу — существовавший ранее посёлок на острове Сикоку, сегодня - часть города Тоон
 Сигэнобу, Фусако — основательница милитаризированной коммунистической группы «Красная армия Японии»
 Сигэнобу Маэда — японский даймё (1735 – 1753)
 Сигэнобу Янагава — японский художник, писавший в стиле укиё-э (1787–1832)